Tricloroetilè
 Traumatisme cranioencefàlic
 Elements de criticitat tecnològica (TCE en les sigles angleses)